Název Ovčí vrch se může týkat těchto míst:

 Ovčí vrch (Hrubý Jeseník) (966 m) – vrch v Hrubém Jeseníku u Karlovy Studánky v okrese Bruntál
 Ovčí vrch (Tepelská vrchovina) (697 m) – vrch v Tepelské vrchovině u Kokašic v okrese Tachov
 Ovčí vrch (590 m) – vrch v Českém lese u České Kubice, u stejnojmenného hraničního přechodu s Německem
 Ovčí vrch (347 m) – vrch v Cvikovské pahorkatině
 Ovčí vrch (Dolnooharská tabule) (317 m) – vrch v Dolnooharské tabuli u Lipna v okrese Louny
 Ovčí vrch (219 m) – vrch v Ústí nad Labem, ve čtvrti Klíše 
 Brenský kopec (298 m) – vrch v Cvikovské pahorkatině u Brenné, dříve Ovčí vrch

Související rozcestníky 
 Ovčí hora